Často je výraz Strážná používáno jako místopisný název pro:
sídlo:
 1. Strážná – obec v okrese Ústí nad Orlicí 

kopce:

 2. Strážná (Bobravská vrchovina) (339 m) – vrch nad obcí Moravské Knínice v |okrese Brno-venkov 
 3. Strážná (Vizovická vrchovina) (347 m) – vrch s rozhlednou východně od obce Hostišová v okrese Zlín 
 4. Strážná (Adamovská vrchovina) (369 m) – vrch jižně od obce Lelekovice v okrese Brno-venkov 
 5. Strážná (Deblínská vrchovina) (394 m) – vrch západně od obce Heroltice v okrese Brno-venkov 
 6. Strážná (Myslejovické hřbety) (409 m) – vrch jihovýchodně od obce Myslejovice v okrese Prostějov 
 7. Strážná (Zábřežská vrchovina) (427 m) – vrch v obci Přemyslovice v okrese Prostějov 
 8. Strážná (Kojálská planina) (538 m) – vrch jižně od obce Vilémovice v okrese Blansko 
 9. Strážná (Veselská sníženina) (582 m) – vrch nad obcí Nové Veselí v okrese Žďár nad Sázavou 
 10. Strážná (Oderské vrchy) (629 m) – vrch ve vojenském újezdě Libavá v okrese Olomouc 
 11. Strážná (Vítkovská vrchovina) (642 m) – vrch severozápadně od obce Luboměř pod Strážnou v okrese Přerov 
 12. Strážná (Branická vrchovina) (730 m) – vrch jižně od obce Holčovice v okrese Bruntál 

také ulice Strážná:
 – v krajském městě Ústí nad Labem 
 – v krajském městě Zlín 
 – v okresním městě Havlíčkův Brod 
 – v okresním městě Kroměříž 

Na Slovensku jako Strážna jsou pojmenovány vrchy :
 Strážna (298 m) – vrch jižně od obce Unín v okrese Skalica
 Strážna (686 m) – vrch jihozápadně od obce Lietava v okrese Žilina
 Strážna (306 m) – vrch západně od obce Hodejov v okrese Rimavská Sobota
 Strážna (531 m) – vrch ve vsi Kavečany části města Košice v okrese Košice III

a ulice
 – v Bratislavě
 – v Komárně
 – v Košicích

Související rozcestníky 
 Strážná hora
 Strážné
 Strážný (rozcestník)
 Stráž